Родриго Лавиньш (; 3 августа 1974, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, защитник. Завершил карьеру игрока по окончании сезона 2015/16. В настоящее время возглавляет клуб «Курбадс», выступающий в Латвийской лиге.

Карьера 
Родриго Лавиньш начал свою профессиональную карьеру в 1992 году в составе родного рижского клуба Межнациональной хоккейной лиги «Пардаугава». В своём дебютном сезоне Родриго провёл на площадке 43 матча, набрав 7 (1+6) очков. После ещё одного сезона, проведённого на Родине, Лавиньш принял решение отправиться в Северную Америку, став выступать за клуб лиги ECHL «Роли АйсКэпс».

Спустя несколько месяцев после старта сезона 1994/95 Родриго стал игроком клуба «Таллахасси Тайгер Шаркс», где он успешно и выступал с небольшими перерывами до 1997 года. Сразу после окончания сезона 1997/98 Лавиньш решил вернуться в Европу, подписав контракт с клубом финской СМ-Лиги «Йокерит», однако доигрывал тот сезон он уже в Швеции в составе столичного АИКа. Сезон 1999/00 Родриго начинал в состав «Ильвеса», однако и на этот раз по ходу сезона он покинул клуб и заключил соглашение с другой финской командой ХПК, с которой в том году он стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Следующий сезон Лавиньш провёл в Немецкой хоккейной лиге в составе клуба «Аугсбург Пантер», набрав 6 (1+5) очков в 46 матчах, после чего принял предложение пермского «Молота-Прикамье». В составе пермяков Родриго в сезоне 2001/02 провёл 43 матча, набрав 10 (5+5) очков, после чего подписал контракт с московским «Динамо». По окончании сезона 2002/03 Лавиньш покинул Москву и заключил соглашение с клубом «Рига 2000», с которым дважды подряд становился чемпионом Латвии, а в сезоне 2004/05 также завоевал звание лучшего бомбардира-защитника белорусской Экстралиги, набрав 27 (6+21) очков в 45 проведённых матчах.

Перед стартом сезона 2005/06 Родриго находился на просмотре в московском «Спартаке», однако главный тренер команды Валерий Брагин принял решение отказаться от его услуг, поэтому Лавиньш отправился в Швецию, подписав контракт с «Брюнесом». Сезон 2006/07 Родриго вновь начинал в составе «Риги 2000», однако уже после 6 проведённых матчей он вернулся в «Брюнес». Летом 2007 года Лавиньш вновь оказался в России, заключив однолетнее соглашение с новокузнецким «Металлургом», однако уже в ноябре того же года он покинул команду и подписал контракт со шведским «Сёдертелье», в составе которого за оставшуюся часть сезона набрал лишь 1 (0+1) очко в 34 проведённых матчах.

Перед началом дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги Родриго вернулся в родную Ригу, подписав двухлетний контракт с «Динамо», в котором он сразу же стал капитаном. За два сезона в родном клубе Лавиньш провёл на площадке 110 матчей, набрав 19 (4+15) очков, после чего руководство рижан приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на один сезон. В сезоне 2010/11 Родриго сыграл 41 матч, набрав 8 (4+4) очка, а сразу по окончании сезона он вновь продлил контракт с клубом на новый сезон.
11 июня 2014 года объявил о завершении карьеры.

Международная 
В составе сборной Латвии Родриго Лавиньш принимал участие в группе C чемпионата мира 1993 года и молодёжного первенства 1994 года, а также группе B мирового чемпионата в 1996 году. На всех этих турнирах Родриго вместе с командой завоёвывал повышение в классе, занимая первое место. На взрослом уровне, начиная с 1997 года, Лавиньш выступал на десяти чемпионатах мира, а также Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере. На этих турнирах на счету Родриго было 76 матчей, в которых он набрал 22 (3+19) очков. В 2011 году Лавиньш объявил о завершении карьеры в сборной.

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии 2000.
 Чемпион Латвии (2): 2004, 2005.
 Лучший бомбардир-защитник чемпионата Белоруссии 2005.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 15 августа 2014 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки «Роли АйсКэпс»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки «Маскигон Ламберджэкс»
Игроки «Такома Сэйберкэтс»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК АИК
Игроки ХК «Ильвес»‏
Игроки ХК ХПК‏
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Динамо» Москва‏
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Латвии
Тренеры ХК «Курбадс»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года